Schwartz steht für:

 Schwartz (Familienname), deutscher Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 Schwartz (Juristenfamilie), deutsche Juristenfamilie aus Rudolstadt
 Schwartz (Rosenzüchterfamilie), französische Familie von Rosenzüchtern
 Schwartz (Rapper) (* 1981), deutscher Rapper und Lyriker

Schwartz ist der Name folgender geografischer Objekte in der Antarktis:
 Schwartz Cove, Bucht der Thurston-Insel
 Schwartz Peak, Berg im Ellsworthland
 Schwartz Range, Gebirge im Kempland

Siehe auch:
 Kernsatz von Schwartz
 Schwartz-Raum
 Schwartz-Reagenz
 Schwartzsche Villa in Berlin
 Schwarz (Begriffsklärung)
 Swartz